Витина — топонім:

Витина — село в Смолянській області.

Витина — місто в Косово.
 Витина — община в Косово.

Див. також 
 Вітина — вид вантажних вітрильних плоскоденних суден, що були поширені на річках Німані і Прип'яті в XIX столітті.